Ентауль — село в Большемуртинском районе Красноярского края России. Входит в состав Ентаульского сельсовета.

История 
Основано в 1898 году. По данным 1926 года имелось 110 хозяйств и проживал 627 человек (в основном — поляки). В административном отношении входило в состав Михайловского сельсовета Больше-Муртинского района Красноярского округа Сибирского края.

География 
Село находится в центральной части края, в подтаёжно-лесостепном районе лесостепной зоны, на левом берегу реки Ентаульки, на расстоянии приблизительно 19 километров (по прямой) к западу от Большой Мурты, административного центра района. Абсолютная высота — 205 метров над уровнем моря.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 46,7 %, женщины — соответственно 53,3 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 72 % из 97 чел.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из одной улицы и одного переулка.

Примечания 

Населённые пункты Большемуртинского района